James Hewitt peut se référer à :
 James Hewitt (1712-1789),  Lifford, homme politique anglo-irlandais ;
 James Hewitt (1750-1830),  Lifford, pair anglo-irlandais et membre du clergé de l'Église d'Irlande ;
 James Hewitt (1770-1827), un compositeur, éditeur et musicien anglais ;
 James Hewitt (1811-1887),  Lifford, lieutenant adjoint du comté de Donegal ;
 James Hewitt (1958-), un ancien officier de cavalerie de l'armée britannique, connu pour sa liaison avec la princesse Diana.